Alborella europea o alburno (Alburnus alburnus) – pesce comune in Europa centrale
 Alborella italiana (Alburnus arborella) – pesce molto comune nell'Italia centrosettentrionale
 Alborella meridionale (Alburnus albidus) – pesce endemico dell'Italia meridionale